Ива́н Заха́ров:
 Захаров, Иван Антонович (1898—1944) — советский партийный деятель.
 Захаров, Иван Дмитриевич — русский неклассный художник с 1849 года, автор «Путевых записок русского художника».
 Захаров, Иван Егорович (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Иван Ильич (1814—1885) — доктор маньчжурской словесности, ординарный профессор Санкт-Петербургского университета.
 Захаров, Иван Константинович (1919—1947) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Иван Кузьмич (1909—1982) — Герой Советского Союза.
 
 Захаров, Иван Николаевич (1885—1930) — временно исполняющий обязанности командующего Западным фронтом.
 Захаров, Иван Никонович (1866—1929) — российский химик и изобретатель.
 Захаров, Иван Семёнович (1754—1816) — российский сенатор и писатель.